Ajuda à Igreja Que Sofre — organização internacional pertencente à Igreja Católica
 Automatic Identification System – tipo de sistema de monitoração por radar
 Associação Internacional de Sociologia – entidade internacional vinculada à UNESCO
 Serviço de Informação Aeronáutica – tipo de serviço prestado a profissionais de aeronáutica

Desambiguações de siglas